Hademar Bankhofer ist der Name folgender Personen:

* Hademar Bankhofer (Autor) (* 1941), österreichischer Journalist
 Hademar Bankhofer (Moderator) („Hadschi“; * 1971), österreichischer Moderator und Journalist